HMS Swallow hießen mindestens 21 Schiffe der britischen Royal Navy. Es ist wahrscheinlich, dass es weitere kleine Schiffe dieses Namens gab, die in der unten genannten Literatur nicht genannt sind. 

 Das wahrscheinlich erste Kriegsschiff namens Swallow wird 1344 erwähnt. König Edward III. reiste an Bord dieses Schiffes von Sandwich nach Sluis in Flandern.
 Die zweite Swallow war ein kleines Kriegsschiff mit 80 Tonnen. Sie wurde 1512 für König Heinrich VIII. gebaut und 1524 neu aufgebaut. Ihr Verbleib ist unbekannt.
 Die dritte Swallow war ein Kriegsschiff mit 240 Tonnen für 100 Mann Besatzung. Bewaffnet war sie mit 8 Bronze- und 45 Eisengeschützen. Sie wurde 1544 für König Heinrich VIII. gebaut. Ihr Verbleib ist unbekannt.
 Die vierte Swallow war eine Galeone. Sie kam 1573 auf unbekannte Weise in die Royal Navy, nahm 1588 an den Kämpfen gegen die Spanische Armada teil und wurde 1603 ausgemustert. Der Navy List von 1603 zufolge hatte sie 330 Tonnen, 160 Mann Besatzung und 8 Kanonen. 
 Die fünfte Swallow war eine Galeone mit 478 Tonnen und 34 Kanonen. Während des englischen Bürgerkriegs gehörte sie zu einem Flottenverband, mit dem Sir William Batten 1648 auf die Seite der Royalisten wechselte. Sie nahm an den Operationen von Prinz Ruprecht von der Pfalz teil und wurde 1651 in Nantes aufgegeben, weil sie nicht mehr seetüchtig war.
 Die sechste Swallow war ein kleines Kriegsschiff mit 60 Tonnen und 6 Kanonen. Sie wurde 1657 unter dem Commonwealth fertiggestellt. Ihr Verbleib ist unbekannt.
 Die siebte Swallow war ein Kriegsschiff mit 543 Tonnen und 40 Kanonen. 1688 wurde sie als Linienschiff vierter Klasse mit 48 Kanonen, später mit 50 Kanonen eingestuft. Sie war 1654 unter dem Commonwealth als Gainsborough gebaut und 1660 in Swallow umbenannt worden. Die Swallow nahm unter anderem an der Schlacht bei Beachy Head (1690) teil. 
 Die achte Swallow war eine Sloop mit 6 Kanonen, die 1703 von den Franzosen erbeutet wurde. 
 Die neunte Swallow war ein Linienschiff mit 60 Kanonen. Sie besiegte 1722 unter dem Kommando von Chaloner Ogle den bekannten Piraten Bartholomew Roberts und gehörte 1727 zu einem nach Gibraltar detachierten Geschwader.
 Die zehnte Swallow war eine Sloop oder Brigg mit 16 Kanonen, die 1744 durch Schiffbruch verloren ging.  
 Die elfte Swallow war erneut eine Sloop oder Brigg mit 16 Kanonen, die 1748 unter Konteradmiral Edward Boscawen an einem Angriff auf Pondicherry (Britisch-Indien) teilnahm. Sie ist wahrscheinlich identisch mit dem Schiff, das unter Philip Carteret  1766–1769 an einer Weltumsegelung teilnahm, bei der die Pitcairn-Insel entdeckt wurden. Sie ging 1778 durch Schiffbruch verloren.
 Die zwölfte Swallow war erneut eine Sloop oder Brigg mit 16 Kanonen. Sie ging 1781 bei Long Island durch Strandung verloren.
 Die dreizehnte Swallow war ein kleines Schiff, das Kapitän Sir William Sidney Smith auf eigene Kosten in Izmir angekauft und ausgerüstet hatte. Es kam 1793 bei der Evakuierung von Toulon zum Einsatz. 
 Die vierzehnte Swallow war eine Sloop oder Brigg mit 18 Kanonen. Sie wurde 1804 erworben, im selben Jahr in HMS Lilly umbenannt und 1811 außer Dienst gestellt.
 Die fünfzehnte Swallow war eine Brigg mit 18 Kanonen. Sie wurde 1805 gebaut und 1815 außer Dienst gestellt.
 Die sechzehnte Swallow war ein Zollkutter, der 1830 in Irland in Dienst gestellt wurde. Ihr Verbleib ist unbekannt. 
 Die siebzehnte Swallow war ein Postschiff mit Schaufelradantrieb. Sie wurde 1837 fertiggestellt und 1848 außer Dienst gestellt. 
 Die achtzehnte Swallow war eine propellergetriebene Sloop mit 9 Kanonen. Sie wurde 1854 fertiggestellt, war zeitweilig in Sheerness stationiert und wurde 1866 außer Dienst gestellt. 
 Die neunzehnte Swallow war ein Kanonenboot mit drei Geschützen. Sie wurde 1868 fertiggestellt, war in Portsmouth, später in Südafrika, Westafrika und Ostafrika stationiert und wurde 1882 außer Dienst gestellt.
 Die zwanzigste HMS Swallow war eine Sloop mit acht Kanonen. Sie wurde 1885 fertiggestellt, war in Sheerness, später in Südafrika und Westafrika  stationiert und wurde 1904 verkauft. 
 1918 lief bei Scotts in Greenock ein Zerstörer der S-Klasse mit dem Namen Swallow vom Stapel, der noch vor dem Kriegsende abgeliefert wurde. 1936 wurde er zum Abbruch verkauft.
 Die bislang letzte HMS Swallow (P242) war ein Patrouillenboot der Peacock-Klasse. Sie wurde 1984 in Dienst gestellt und bereits 1988 an die irische Marine verkauft.

Literatur

William Laird Clowes: The Royal Navy. A History from the Earliest Times to 1900. 7 Bde., London 1996 (Nachdruck der Ausg. 1897–1903)

Weblinks

 Swallow (1804) 
 Swallow (1805) 
 Swallow (1824) 
 Swallow (1830) 
 Swallow (1837) 
 Swallow (1854) 
 Swallow (1868) 
 Swallow (1885) 
 Philip Carteret and Pitcairn 
 HMS Swallow (P242)

Swallow